Miejscowości w USA:
 Kimberly – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Jefferson
 Kimberly – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Twin Falls
 Kimberly – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Outagamie
 Kimberly – jednostka osadnicza w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Fayette
Gminy w USA:
 Kimberly (ang. Kimberly Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Aitkin

en:Kimberly